La Batalla de Tres Árboles fue un enfrentamiento entre blancos y colorados el 17 de marzo de 1897 en el departamento de Río Negro.

El enfrentamiento 

La batalla tuvo lugar durante un periodo de conflictos en el gobierno constitucional, conocidos como las revoluciones saravistas. El líder de las fuerzas revolucionarias era el Coronel Diego Lamas, quien había acampado junto a sus hombres en la margen izquierda del Paso Hondo del Arroyo de Tres Árboles en el Departamento de Río Negro desde el día anterior. El General José Villar, al mando del ejército gubernamental, atacó a los revolucionarios en la madrugada del día 17, pero fue derrotado tras un largo combate. Durante la batalla, el Coronel Lamas demostró su habilidad como estratega al enfrentar el ataque frontal de Villar, quien intentaba sorprenderlo antes de que pudiera unirse a Aparicio Saravia.

Antecedentes 

En 1897, Saravia lideró una revolución contra el gobierno constitucional que fue apoyada por una gran parte de la población rural.

Referencias 
1.Domingo 17: Conmemoración Batalla de Tres Árboles. 

Prensa Partido Nacional 2019.

Enlaces externos  

•Arroyo de tres árboles 

•Historia del departamento de Río Negro

Batallas de Uruguay
Batallas del siglo XIX
Conflictos en 1897
Historia de Río Negro (Uruguay)